Ла́йонел Герберт Ба́рримор (, 28 апреля 1878 — 15 ноября 1954) — американский актёр и кинорежиссёр, представитель клана Берриморов. Бродвейский актёр Морис Барримор — его отец, Этель Барримор — сестра, Джон Барримор — его младший брат, Дайана Барримор — племянница, Дрю Барримор — внучатая племянница.

Биография 
До 1907 года Лайонел Барримор выступал в парижских ревю и водевилях, затем в течение 17 лет работал на Бродвее, в 1924 году перебрался в Голливуд. На второй церемонии вручения «Оскаров» (1930) был номинирован как лучший режиссёр за фильм «Мадам Икс», а на следующий год выиграл награду как лучший актёр. В 1933 году вёл пятую церемонию вручения премии «Оскар».

Начиная с 1938 года Барримор был прикован к инвалидному креслу — после того как дважды сломал бедро и, возможно, как следствие артрита — но продолжал активно сниматься в кино.

Скончался в 1954 году от инфаркта.

За свой вклад в развитие киноиндустрии Лайонел Барримор удостоен звезды на Голливудской аллее славы.

Избранная фильмография 
  — Барышня и мышка / Lady and the Mouse
  — Вечный город / The Eternal City — барон Бонелли
  — Соблазнительница / The Temptress
  — Барьер / The Barrier — Старк Беннетт
  — Сэди Томпсон / Sadie Thompson — мистер Альфред Дэвидсон
  — Таинственный остров / The Mysterious Island — граф Андре Даккар
  — Мата Хари / Mata Hari — генерал Серж Шубин
  — Гранд-отель / Grand Hotel — Отто Крингелайн
  — Распутин и императрица — Григорий Распутин
  — Обед в восемь / Dinner at Eight — Оливер Джордан
  —  / Looking Forward — Тим Бентон
  — Девушка из Миссури / The Girl from Missouri — Томас Рэнделл «Ти-Ар» Пейдж
  — Остров сокровищ / Treasure Island — Билли Бонс
  — Знак вампира / Mark of the Vampire — профессор
  — Дэвид Копперфильд / David Copperfield — Дэн Пегготти
  — Дама с камелиями / Camille — отец Армана
  — Дьявольская кукла / The Devil-Doll — Пол Лавонд
  — Отважные капитаны / Captains Courageous — капитан Диско Труп
  — С собой не унесёшь / You Can’t Take It with You — дедушка Мартин Вандерхоф
  —  / On Borrowed Time
  — С тех пор как вы ушли / Since You Went Away — священник
  — Эта прекрасная жизнь / It’s a Wonderful Life — Генри Ф. Поттер
  — Дуэль под солнцем / Duel in the Sun — сенатор Джексон Маккенлес
  — Ки-Ларго / Key Largo — Джеймс Темпл
  — Малайя / Malaya — Джон Манчестер

Примечания 

Киноактёры США
Лайонел
Похороненные на кладбище «Голгофа» (Лос-Анджелес)
Умершие от инфаркта миокарда